Krishnan ist der Familienname folgender Personen:
 Ananda Krishnan (* 1938), malaysischer Geschäftsmann
 C. Krishnan (* 1936), indischer Politiker
 Devaki Krishnan (* ?), malaysische Politikerin
 Jenovan Krishnan (* 1991), deutscher Student und Politiker (CDU)
 K. S. Krishnan (1898–1961), indischer Physiker
 Kookal Ramunni Krishnan (1929–1999), indischer Physiker
 M. S. Krishnan (1898–1970), indischer Geologe
 Madhaviah Krishnan (1912–1996), indischer Fotograf und Autor
 N. S. Krishnan (1908–1957), indischer Schauspieler
 Narayanan Krishnan (* 1981), indischer Gründer einer Hilfsorganisation und CNN Hero
 P. Unni Krishnan (* 1966), indischer Musiker
 Prabudass Krishnan (* 1990), malaysischer Langstreckenläufer
 Ramanathan Krishnan (* 1937), indischer Tennisspieler
 Ramesh Krishnan (* 1961), indischer Tennisspieler
 Ramya Krishnan (* 1967), indische Schauspielerin
 Rajam Krishnan († 2014), tamilische indische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Tambusamy Krishnan (* 1947), malaysischer Sprinter
 Trisha Krishnan (* 1983), indische Schauspielerin
 Yogendran Krishnan (* 1982), malaysischer Badmintonspieler

Krishnan bezeichnet
 22533 Krishnan, einen Asteroiden

Siehe auch:
 Krishan